MJD steht als Abkürzung für:

 Methode Jaques-Dalcroze, musikpädagogische Methode, die die rhythmische Bewegung in den Vordergrund stellt, siehe Rhythmische Gymnastik
 Modifiziertes Julianisches Datum, eine im Internationalen Geophysikalischen Jahr (1957/58) von der Smithsonian Institution eingeführte Zeitskala für die Chronologie und die Geowissenschaften
 Muslimische Jugend in Deutschland e.V., ein eingetragener Verein, Sitz in Berlin 

MJD